Това е списък на кметовете (демарси, а до 1929 година кинотиарси) на югозападния македонски град Костур (Кастория), Гърция.

Бележки